Meum piperatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Meum piperatum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
piperatum